

Personen 
 Alfred L. Kroeber (1876-1960), Amerikaans antropoloog
 Burkhart Kroeber (1940), Duits vertaler en schrijver
 Carlos Kroeber (1934-1999), Braziliaans acteur
 Karl Kroeber (1926-2009), Amerikaans literatuurcriticus
 Otto Kröber (1882-1969), Duits entomoloog
 Theodora Kroeber (1897-1979), Amerikaans schrijfster en antropologe
 Ursula Kroeber Le Guin (1929), Amerikaans sciencefiction- en fantasyschrijfster